

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Laskówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo
 Laskówka – część wsi Żelazówka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Dąbrowa Tarnowska
 Laskówka – część wsi Raba Niżna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Laskówka – część wsi Rdzawka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Rabka-Zdrój
 Laskówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Laskówka – część wsi Sierosławice w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Inne 
 Laskówka – część miasta Nowe Miasto nad Wartą
 Laskówka – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Borowlany

Zobacz też 
 Laskowo, Laskówka Chorąska, Laskówka Delastowska